San Felipe Neri steht für:
 San Felipe Neri (Manila), Stadtteil
 San Felipe Neri (Pasto), Kirche